

Першинська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Першинська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область